Гранин — русская фамилия. Известные носители:

 Гранин, Борис Митрофанович (1910—1963) — участник Финской и Великой Отечественной войн, герой Обороны Гангута (Ханко).
 Гранин, Даниил Александрович (Герман, 1919—2017) — русский писатель и киносценарист, общественный деятель.
 Гранин, Юрий Дмитриевич (род. 1950) — российский философ, журналист.